El término Icario es el nombre de dos personajes de la mitología griega:

 Icario, hijo de Perieres y Gorgófone (o de Ébalo y Batía), hermano de Hipocoonte y Tindareo;
 Icario, un ateniense, fervoroso adorador de Dioniso, padre de Erígone.

 Icario Artista circense; consiste en hacer malabares con los pies, hay un fuerte y un volante, El Fuerte es quien impulsa hacia al aire al volante, quien es el que sabe hacer todas las piruetas